Юма́шева — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Юмашева, Инга Альбертовна (род. 1985) — российская теле и радиоведущая, журналист.
 Юмашева, Татьяна Борисовна (род. 1960) — дочь первого президента России Бориса Ельцина.